Techo de algodón  es una metáfora que se refiere a la barrera que enfrentan las mujeres trans cuando se les niega el acceso al sexo con las lesbianas.
  El término fue acuñado por el actor porno transexual Drew DeVeaux, refiriéndose a las dificultades que experimentan las mujeres trans para conseguir parejas lesbianas. DeVeaux es conocido por ser la estrella del primer video pornográfico en el cual aparecían mujeres trans lesbianas Let’s Do It Ourselves de 2012.   El techo de algodón alude a la ropa interior femenina y al algodón que compone los tampones y compresas de higiene femenina, está directamente relacionado con la genitalidad, y significa que la atracción de las lesbianas exclusivamente por las mujeres cisgénero es algo que "debe ser superado".
El término equipara el techo de cristal que padecen las mujeres, y que les impide avanzar hacia posiciones de poder y autoridad,  con el hecho de que las lesbianas dejan avanzar a las trans pero no quieren tener sexo con "mujeres con pene". Estas personas trans defienden su derecho de acostarse con mujeres lesbianas porque se consideran a sí mismas lesbianas y aducen que el rechazo se debe a una transfobia interiorizada por no aceptar un "pene femenino". Las personas trans consideran que no todos los hombres tienen penes y no todas las mujeres tienen vaginas y úteros, y que ser mujer cisgénero es un privilegio. No serían los penes los que violan a las mujeres, sino el patriarcado, por lo que las mujeres lesbianas no deberían temer a las mujeres trans por tener pene.  Existe un "pene femenino".  Las personas  transgénero pueden aceptar el pene como parte del cuerpo de una mujer trans y no sienten la necesidad de operarse, incluso pueden  masturbarse sin que les implique un conflicto. Las mujeres trans vienen de muchas maneras y algunas  no se han operado aún o no quieren hacerlo. 

Algunas  lesbianas creen que pueden ser amigas de las trans pero aun así no las consideran parejas sexuales viables. Existen sitios  en los cuales se explica cómo acceder a mujeres lesbianas (es decir, con vagina) para tener sexo. Algunas mujeres han denunciado situaciones en las que no se han sentido seguras al compartir habitación o baño con una mujer trans no operada. Estas mujeres han sido acusadas de discriminación por ese motivo.  Las mujeres trans se quejan de que las lesbianas hacen una distinción entre ellas por haber nacido con vagina y ellas por haber nacido con pene y que por eso se nieguen a tener citas. 

Hay lesbianas que se sienten presionadas para aceptar la idea de que un pene puede ser un órgano sexual femenino. El resultado de una encuesta realizada en Gran Bretaña mostró que  el 56% de las mujeres lesbianas que contestaron reconoció haber sido presionada o coaccionada para aceptar a una mujer trans como pareja sexual.

El techo de algodón expone la situación de que algunas lesbianas usan su sexualidad como forma de negar la feminidad de las mujeres trans, ya que nos las aceptan como "mujeres lesbianas", como algunas mujeres trans se autodefinen y dicen  "nunca tendría sexo con una mujer trans, soy lesbiana y no me gustan los hombres". Para estas lesbianas, la idea de que deberían o podrían disfrutar de los genitales del sexo opuesto, sería como convertirlas en heterosexuales.  Dentro del movimiento activista trans, esto se considera un techo de algodón, exclusión, odio y una muestra de intolerancia hacia la comunidad trans. El impactos directo de la inclusión de las mujeres trans en los espacios sólo para mujeres genera malestar y temor en muchas mujeres, incluyendo el temor a ser abusada sexualmente. 

Este desinterés de las mujeres lesbianas por los cuerpos masculinos es considerada pura transfobia por parte del activismo trans y por eso lo llaman despectivamente techo de algodón. Según Sheila Jeffreys, los derechos sexuales de las mujeres lesbianas son borrados en un intento de inducirlas a aceptar penes no deseados en sus cuerpos.
Algunas agrupaciones de lesbianas consideran que el transactivismo supone un borrado de las lesbianas y un acoso.
A las lesbianas se les dice que acepten a las mujeres trans nacidas varón y con pene como mujeres lesbianas mientras que ellas las consideran no muy diferentes de los varones hereosexuales. Aquellas  que rechazan eso manteniendo límites sexuales son etiquetadas como intolerantes, transfóbicas, grupos de odio y de  ser "trans-exclusivas" o TERF.
La demanda básica de las lesbianas es decidir quien es su compañera sexual. La autodeterminación sexual de estas mujeres es resignificada como discriminación contra las personas trans, contra las mujeres trans con pene. La palabra "pene femenino" es usada en la pornografía trans.

Los transactivistas han realizado campañas para identificar el techo de algodón, en las que culpabilizan a las lesbianas por ser transfóbicas.

Referencias

Bibliografía complementaria 
 

 

 
Alithia Zamantakis,

Enlaces externos 
  Cotton Ceiling Experiences

Igualdad
Estudios de género
Teoría feminista
Queer
Roles de género
Sexualidad LGBT
Transgénero
Mujer

Transfobia
Culturas basadas en la sexualidad e identidad de género